«Losing You» — второй сингл шведской группы Dead by April, вышедший 6 марта 2009 года.

О сингле 
«Losing You» — первый музыкальный релиз коллектива, изданный на компакт-диске. Сингл дебютировал в шведском чарте 20 марта 2009 года на 36 позиции. Он поднялся на 1 место через 6 недель после дебюта. После этого песня пробыла в чарте ещё 23 недели, и выбыла из него 2 октября.

11 мая 2009 сингл был выпущен лейблом Spinefarm Records в цифровом формате в Великобритании. Британское издание отличалось наличием композиции «My Saviour», которая позже вошла в расширенное издание одноимённого альбома группы, а также видеоклипа к песне «Losing You».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Участники 
 Джимми Стримелл — вокал
 Понтус Хьельм — гитара, бэк-вокал, клавишные
 Йохан Олссон — гитара
 Маркус Весслен — бас-гитара
 Александер Свенингсон — ударные

Примечания

Ссылки 
 Losing You официальный клип

Песни Dead by April
Дебютные синглы 2009 года